Кона́рський — польське прізвище.

 Конарський Віктор Феліксович (1908, Київ — 1995, Київ) — український кінорежисер.
 Конарський Шимон (1808—1839) — польський військовик, революціонер, журналіст.
 Станислав Конарський (, 30 вересня 1700 — 3 серпня 1773) — польський письменник, реформатор освіти, поет, драматург часів Речі Посполитої.
 Фелікс Конарський (;  , Київ, Російська імперія —  12 вересня 1991, Чикаго, США) — польський поет і артист.
Польські прізвища